Crkvice (Orebić, Hrvatska)
Crkvice (Uskoplje, BiH)
Crkvice (Zenica, BiH)